Turn Around – singolo dei Paps'n'Skar del 2000, ripreso poi in una cover di Leone Di Lernia
 Turn Around – singolo degli Enigma del 2001
 Turn Around – album di Jonny Lang del 2006
 Turn Around (5, 4, 3, 2, 1) – singolo di Flo Rida del 2010, dall'album Only One Flo (Part 1)
 Turn Around – singolo di Conor Maynard featuring Ne-Yo del 2012, dall'album Contrast

Pagine correlate 
 Turnaround